Hainrode – frazione del comune tedesco di Südharz nella Sassonia-Anhalt
 Hainrode/Hainleite – frazione della città tedesca di Bleicherode